SNED1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 413 амінокислот, а молекулярна маса — 152 204.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном кальцію. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки